Цей список є списком видів ссавців, зареєстрованих на території Кіпру (Середземномор'я).

Із 37 зазначених в таблиці видів 1 (Тюлень-монах звичайний) регіонально зниклий, 0 — під критичною загрозою, 0 — під загрозою зникнення, 5 є уразливими, 1 перебуває в близькому до загрозливого стані.

Для того, щоб позначити охоронний статус кожного виду за оцінками МСОП, використовують такі теги:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Кіпр
Фауна Кіпру
 
Списки:Кіпр